Le terme de picotelle :
 était l'un des anciens noms vulgaires de la Sittelle torchepot (Sitta europaea), et autres espèces de la famille des Sittidae, aujourd'hui tombé en désuétude ;
 n'est plus utilisé aujourd'hui que pour désigner la Picotelle à gorge blanche (Pygarrhichas albogularis), un Furnariidae du Sud de l'Amérique du Sud.